A Vajdaságban három Karađorđevo nevű település van:
 Karađorđevo (), falu a Dél-bácskai körzetben, Palánka községben
 Karađorđevo, falu az Észak-bácskai körzetben, Topolya községben
 Banatsko Karađorđevo (), falu a Közép-bánsági körzetben, Bégaszentgyörgy községben